Siwe ist der Familienname folgender Personen:

 Sture Siwe  (1897–1966), schwedischer Pädiater
 Thomas Siwe (* 1935), US-amerikanischer Perkussionist

Siwé bezeichnet:
 Siwé, Arrondissement im Département Zou, Benin